Hariana kan syfta på följande platser:

Indien 

 Haryana, delstat, 
 Hariāna, ort, Punjab, Hoshiarpur, 

Robotskapade Indienförgreningar